CH2O2 – formula molecolare dell'acido formico
CH2O2 – formula molecolare del diossirano

Formule molecolari